Jasikovac je lahko:
 Jasikovac, Bosna in Hercegovina
 Jasikovac, Hrvaška